Il doppio del torneo di tennis Macedonian Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gergely Kisgyorgy e Steven Randjelovic che hanno battuto in finale Federico Browne e Lovro Zovko 6-1, 5-7, 7-6.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Dušan Vemić (semifinali)
 Federico Browne /  Lovro Zovko (finale)

 Gergely Kisgyorgy /  Steven Randjelovic (Campioni)
 Tobias Hildebrand /  Rogier Wassen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 1999